Södertälje (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Södertälje (stad), de hoofdstad van deze gemeente.
 Södertäljekanaal, een kanaal in Zweden.